Petrinja est un toponyme qui peut désigner :
Petrinja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kostajnica et dans la République serbe de Bosnie ;
Petrinja, une ville et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Sisak-Moslavina.